Dobel  ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Dobel, heilklimatischer Kurort im Landkreis Calw
 Dobel (Uttenweiler), Ortsteil der Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach
 Dobel (Gutach im Breisgau), Ortsteil der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen
 Dobel (Schuttertal), Ortsteil der Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis
 Dobel (Dornhan), Ortsteil der Stadt Dornhan, Landkreis Rottweil
 Dobel (Schramberg), Ortsteil der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil
 Dobel (Niedereschach), Ortsteil der Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Dobel (Triberg im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Dobel (Bonndorf im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut
 Dobel, Stadtteil im Bezirk Stuttgart-Mitte

in Bayern:
 Dobel (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein

Dobel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Dobel (1819–1891), deutscher Pfarrer, Archivar und Bibliothekar sowie Stadthistoriker und Memminger Ehrenbürger
 Hans Dobel († 1557), Schweizer Bildhauer und Schreiner elsässischer Herkunft
 Richard Dobel (lebte im 20. Jahrhundert), deutscher Bibliothekar und Dramatiker 

Siehe auch:
 Tobel (Begriffsklärung)
 Toppel
 Topel
 Dopl
 Doppl
 Doppel
 Dobl (Begriffsklärung)